Tapiola kan avse:
 Tapiola – ett begrepp i det finländska eposet Kalevala
 Tapiola (Sibelius) - symfonisk dikt
 Tapiola – finska namnet på stadsdelen Hagalund, Esbo
 Tapiola-gruppen – ett finskt försäkringsbolag och bank
 Tapiolakören – en finländsk barnkör
 Tapiola (ö i Kangasjärvi)